

Giorno 1 (14 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  John Isner [9],  Kyle Edmund [13],  Steve Johnson [31]
 Singolare femminile:  Julia Görges [14],  Jeļena Ostapenko [22],  Barbora Strýcová [32]
 Programma della giornata

Giorno 2 (15 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marco Cecchinato [17]
 Singolare femminile:  Daria Kasatkina [10],  Mihaela Buzărnescu [25],  Dominika Cibulková [26]
 Programma della giornata

Giorno 3 (16 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [5],  Gaël Monfils [30]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [9],  Anett Kontaveit [20],  Lesja Curenko [24],  Donna Vekić [29]
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [9],  Feliciano López /  Marc López [14],  Rohan Bopanna /  Divij Sharan [15],  Robin Haase /  Matwé Middelkoop [16]
 Doppio femminile:  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King [12],  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya [14]
 Programma della giornata

Giorno 4 (17 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [7],  Chung Hyeon [24],  Philipp Kohlschreiber [32]
 Singolare femminile:  Carla Suárez Navarro [23]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [2]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [3],  Bethanie Mattek-Sands /  Demi Schuurs [15],  Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan [16]
 Programma della giornata

Giorno 5 (18 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Karen Khachanov [10],  Diego Schwartzman [18],  Nikoloz Basilashvili [19],  Fernando Verdasco [26],  Alex De Minaur [27]
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [3],  Aryna Sabalenka [11],  Caroline Garcia [19],  Petra Martić [31]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Mate Pavić [1],  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin [13]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova [6],  Hsieh Su-wei /  Abigail Spears [8]
 Programma della giornata

Giorno 6 (19 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Fabio Fognini [12],  David Goffin [21],  Denis Shapovalov [25]
 Singolare femminile:  Elise Mertens [12],  Wang Qiang [21],  Camila Giorgi [27],  Hsieh Su-wei [28]
 Doppio maschile:  Dominic Inglot /  Franko Škugor [10]
 Doppio femminile:  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu  [10],  Eri Hozumi /  Alicja Rosolska [11]
 Doppio misto:  Makoto Ninomiya /  Ben McLachlan [7],  Ekaterina Makarova /  Artem Sitak [8]
 Programma della giornata

Giorno 7 (20 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [3],  Marin Čilić [6],  Grigor Dimitrov [20]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [2],  Sloane Stephens [5],  Maria Sharapova [30]
 Doppio misto:  Mihaela Buzărnescu /  Oliver Marach [4]
 Programma della giornata

Giorno 8 (21 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [4],  Borna Ćorić [11],  Daniil Medvedev [15],  Pablo Carreño Busta [23] 
 Singolare femminile:  Simona Halep [1],  Anastasija Sevastova [13],  Madison Keys [17],  Garbiñe Muguruza [18]
 Doppio maschile:  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [11]
 Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Květa Peschke [4],  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson [13]
 Programma della giornata

Giorno 9 (22 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roberto Bautista Agut [22]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [15]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Michael Venus [6]
 Doppio femminile:  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková  [1],  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [5],  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [7],  Raquel Atawo /  Katarina Srebotnik [9]
 Programma della giornata

Giorno 10 (23 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [8],  Milos Raonic [16]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [6],  Serena Williams [16]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [3],  Bob Bryan /  Mike Bryan [4],  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos [7]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [1],  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah [5],   Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal [6]
 Programma della giornata

Giorno 11 (24 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [14]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [7]
 Doppio misto:  Nicole Melichar /  Bruno Soares [2]
 Programma della giornata

Giorno 12 (25 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [28]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic [2]
 Programma della giornata

Giorno 13 (26 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [8]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare femminile

Giorno 14 (27 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [2]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [12]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare maschile

Australian Open 2019